Fahlman ist der Familienname der folgenden Personen:

 Scott E. Fahlman (* 1948), US-amerikanischer Professor für Informatik
 Sven Fahlman (1914–2003), schwedischer Fechter